Verzeih mir ist der Titel 

folgender Real-Life-Doku-Serien:
 Verzeih mir (RTL), 1992–1994 sowie 2010–2011
 Verzeih mir (Sat.1), 1998–1999 sowie seit 2016

weiteres:
 Verzeih mir!, deutscher Titel des italienischen Films Perdona mi aus dem Jahr 1953
 Polizeiruf 110: Verzeih mir, deutscher TV-Krimi aus dem Jahr 2000
 Verzeih mir (Lied), Lied von Kitty Kat aus dem Jahr 2012